Волго-Донское ПМЭС (Волго-Донское предприятие магистральных электрических сетей) — крупное предприятие, входящее в состав филиала ПАО « Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Юга, и осуществляющее эксплуатацию линий электропередачи (ЛЭП) и подстанций (ПС) сверхвысокого напряжения в Волгоградской и Астраханской областях, республике Калмыкия Российской Федерации.

О предприятии 
Магистральные электрические сети 500 кВ Волго-Донского ПМЭС являются важным связующим звеном между Объединённой энергосистемой Средней Волги, южной частью ОЭС Центра и ОЭС Юга.
История Волго-Донского ПМЭС напрямую связана со строительством двухцепной линии электропередачи 500 кВ Сталинградская ГЭС — Москва. Со вводом в конце 1959 года первой цепи линии началась передача электроэнергии, вырабатываемой Сталинградской ГЭС (ныне Волжская ГЭС). В составе этой электропередачи была построена подстанция 500/110 кВ «Балашовская».

Рост электропотребления в города Волгограда и дефицит мощности на Северном Кавказе потребовали в 80-е годы привлечения мощности строящейся Балаковской АЭС. Для этого была построена ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС — Трубная с ПС 500 кВ «Трубная», а в дальнейшем ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС — ПС «Южная». Эти линии значительно усилили межсистемные связи южной части энергосистемы Центра с энергосистемами Средней Волги и Юга. Вокруг города Волгограда, как центра электропотребления, возникло кольцо опорных подстанций 500/220 кВ «Волга», «Трубная», «Южная».

Производственные показатели 
Волго-Донское ПМЭС осуществляет эксплуатацию более 5,5 тыс. км. линий электропередачи и 45 подстанций, номинальным напряжением 35—500 кВ и общей суммарной мощностью более 12,6 тыс. МВА. Общая численность персонала составляет 770 человек.

Ссылки 
 Электропередачи сверхвысокого напряжения ЕЭС России — М.: Энергоатомиздат, 2001, 384 с. ISBN 5-283-02565-9
 Волгоградская область войдет в число инвестпрограмм ОАО «ФСК ЕЭС». Коммерсантъ (Волгоград) № 79 (4134) от 05.05.2009
 Официальный сайт МЭС Центра
 Официальный сайт ОАО «ФСК ЕЭС»

Примечания 

ФСК ЕЭС